Санато́рная аллея — название аллей.

 Санаторная аллея — аллея в Москве.
 Санаторная аллея — аллея в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Санаторная улица